Фрезеро́вщик (от ; рабочий-станочник) — специалист по работам на фрезерном станке.

Профессия входит в список ТОП-50 самых востребованных профессий по версии Минтруда РФ.

Профессиональные функции 
К профессиональным функциям фрезеровщика 5-го разряда относятся:
 Фрезерование металлических (чугун, металлы и их сплавы) и неметаллических (дерево, пластмасс, эбонит и др.) изделий. Обработка поверхностей путём снятия стружки дисковыми, цилиндрическими, торцовыми, фасонными, сферическими, сфероконическими, а также концевыми фрезами различных диаметров видов и форм. Обработка заготовок с применением твёрдого сплава, рапида, металлокерамики. Фрезерование сложных деталей и инструмента по 6—7 квалитетам. Изготовление и реставрация механизмов, составляющих узлов или других конструкций к ним.
 Чтение чертежа и чёткая последовательность технологическому процессу, в совокупности с поставленным нарядом (допуском) на изготовление деталей.
 Работа с мерительным (угольник, рейсмус) и измерительным (угломер, штангенциркуль, микрометр) инструментами.
 Применение и правильное использование вспомогательных механизмов и средств оснастки, таких как: цанговый патрон, тиски, прижимы, делительная головка, поворотный стол, вспомогательные призмы и др.
 Знание инструкций по охране труда и техники безопасности на рабочем месте.
 Поддержание в чистоте и порядке вверенного оборудования, а также умение принять правильное решение в нестандартных ситуациях технологического процесса в ходе работы.

Есть также узкоспециализированные профессии фрезеровщиков, закрепленные в российском Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (ЕТКС). Краткий список таких профессий по ЕТКС РФ:
 фрезеровщик асбестоцементных плит;
 фрезеровщик камня;
 фрезеровщик обуви;
 фрезеровщик оптических деталей;
 фрезеровщик слитков.

Виды фрезерных работ 
 В зависимости от назначения и модели фрезерного станка, а также габарита деталей, массы или формы изделия, обработка заготовок ведётся в двух независимых положениях — вертикальном или горизонтальном, т. е: — вертикально-фрезерным, или горизонтально-фрезерным способом соответственно.
 Торцевание длины или ширины заготовок в заданный размер, изготовление изделий или резку с применением дисковой фрезы, нарезание шлицов, зубчатых шестерёнок и другие работы фрезеровщик осуществляет на горизонтально-фрезерном станке.
 Более точные работы, связанные с техникой вертикальных и горизонтальных углов фрезерования, применение двух механических подач одновременно а также фрезерование шпоночного паза и т. д. фрезеровщик выполняет на вертикально-фрезерном станке.
работает по металлу

Организация рабочего места фрезеровщика 
 Организованное рабочее место фрезеровщика предусматривает рациональное расположение оборудования и оснастки. Продуманное расположение инструмента, заготовок и готовой продукции создаёт удобные и безопасные условия труда на рабочем месте. Все предметы и инструменты, органы управления оборудованием должны находиться в пределах досягаемости вытянутых рук рабочего, так, чтобы не делать лишних наклонов, поворотов и других движений, вызывающих дополнительные затраты времени и ускоряющих утомляемость рабочего.
 При расположении рядом нескольких фрезерных станков, инструментальные шкафы должны быть вынесены за пределы рабочих мест так как это может мешать передвижению самого фрезеровщика. Пол должен быть ровным, без выбоин и неровностей на полу не должно быть потёков и капель масел. Следует своевременно очищать станок от стружки и охлаждающей жидкости специальными средствами. Уровень шума на рабочем месте должен быть не выше 70 дБ. Оптимальная освещаемость — 200 лк.

Обучение 
 В настоящее время в странах СНГ нет единой системы обучения профессии фрезеровщика. Существует только спрос на данную рабочую специальность. В таких случаях обучение профессии обычно ведётся непосредственно самим работодателем. В рамках выполняемого объёма работ предприятие само регулирует наличие специальности и разряд рабочего, а также сроки обучения.
 В СССР профессия фрезеровщика была поставлена на поток. Существовали ПТУ, в которых учащиеся помимо среднего образования получали теоретические и практические знания, навыки по специальности, ежемесячную стипендию, а также квалификацию и разряд по профессии, с последующим устройством на работу.
 В некоторых странах профессия фрезеровщик — это имеющий высшее образование инженер-технолог.

Правила безопасности 
К самостоятельной работе на фрезерных станках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по программе фрезеровщика, инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомленные с правилами пожарной безопасности и усвоившие безопасные приёмы работ на фрезерном механизме.

Профессиональные заболевания 
Несоблюдение правил техники безопасности с вращающимся фрезерным механизмом, а также несоблюдение правил к средствам индивидуальной защиты может повлечь за собой производственный травматизм. Среди часто встречающихся травм фрезеровщика ожоги (от раскалённой стружки), переломы конечностей (при падении заготовок) и травмы глаз.

Значимость профессии 
На сегодняшний день профессия фрезеровщика востребована во всех металло- и деревообрабатывающих отраслях, как в странах СНГ, так и во всём мире. Огромный спрос на специалистов в этой области имеет Россия и Китай.

Известные фрезеровщики 
 Эли Уитни — американский изобретатель и промышленник, изобрел фрезерный станок (1818).

Отрасли применения профессии 
 Машиностроение
 Судостроение
 Деревообрабатывающая промышленность
 Тяжёлое машиностроение
 Станкостроение
 Военная техника
 Робототехника

См. также 
 Производственный травматизм
 Пожарная безопасность

Примечания

Литература 
 Усачёв П. А. Справочник фрезеровщика. — : Техника, 1988. — 136 с. — ISBN 5-335-00038-4.
 Барбашов Ф. А. Фрезерное дело. — : Высшая школа, 1980. — 208 с.
 Уткин Н. Ф. Приспособления для механической обработки. — : Лениздат. 1983. — 175 с.

	
Профессии, связанные с металлообработкой
Фрезерование